Мануэль Лухан (; род. 12 мая 1928 года — 25 апреля 2019 года) — американский политик; министр внутренних дел США (в период 3 февраля 1989 года  — 20 января 1993 года), член палаты представителей США от Нью-Мексико 1-й (в период 3 января 1969 года — 3 января 1989 года).

Биография 
Родился в городе Сан-Илдефонсо-Пуэбло (Нью-Мексико). Окончил Колледж Санта-Фе в 1950 году.  В период 3 января 1969 года — 3 января 1989 года был членом палаты представителей США от Нью-Мексико 1-й. В период 3 февраля 1989 года  — 20 января 1993 года занимал пост министра внутренних дел США.

Примечания

Ссылки 
 Manuel Lujan Agencies (family-owned business)
 Hispanic Alliance for Progress Institute (Organization Headed by Lujan)

Кабинет Джорджа Герберта Уокера Буша
Члены Республиканской партии США
Члены Палаты представителей от штата Нью-Мексико
Выпускники Университета искусств и дизайна Санта-Фе